Gislain, prononcé [] ou [], est un nom propre français qui peut faire référence à :

Prénom 
Gislain est un prénom masculin français, variante de .

Patronyme 

 Adrien Joseph de Gislain de Bontin (1804-1882), homme politique français ;
 Amédée de Gislain (1895-1989), peintre et sculpteur sur bois français ;
 Charles-Louis de Gislain de Bontin (1767-1838), homme politique français.

Hydronyme 

 , lac du Canada dans le comté de Mauricie dans la province du Québec.

Références 

Patronyme français